«Девчонки» — название, имеющее несколько значений.

 «Девчонки» — фильм режиссёра Джона Хэзлетта, 2005 года.
 «Девчонки» — американский комедийный телесериал, премьера которого состоялась 15 апреля 2012 года на кабельном канале HBO.
 «Девчонки» — британский комедийный молодёжный ситком 2012 года.
 Девчонки — сингл 2017 года группы Бригадный подряд из альбома Плоская земля.
 Деффчонки — телесериал на ТНТ (2012-2018).

 «Девчонка» — мексиканская 150-серийная мелодрама 1986 года.

См. также 
 Девчата
 Девочки
 Деффчонки